Miejscowości w USA:
 Belford – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Monmouth
Gminy w USA:
 Belford (ang. Belford Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Richland
 Belford (ang. Belford Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Aurora
W Wielkiej Brytanii:
 Belford – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)